lakier do włosów – kosmetyk
 Lakier do włosów – film z 1988 roku
 Lakier do włosów – film z 2007 roku